Arraille est un mot gascon signifiant 'ravin', 'éboulis'. Il est basé sur la racine arr- 'pierre'. On lui doit de nombreux toponymes comme :
 glacier de l'Arraille à Arrens-Marsous
 le pic de l'Arraille (ou pic de Laraille) (2147 m) dans le cirque de Lescun en vallée d'Aspe.
 le pic Arraillé (2018 m) au sud d'Arcizans-Avant.
 le pic d'Arraillé (2759 m) et le col d'Arraillé (2583 m) dans le massif du Vignemale.
 le soum d'Arraillé (2420 m) à Gèdre.
 le soum d'Arraillérouy (2361 m) à Estaing.
 l'Arraillère (la Raillère) au sud de Cauterets.
 le pic Arraillous (2704 m) dans la vallée du Marcadau.

Homonymie de toponyme